Wisnieski ist der Familienname von:

 Maryan Wisnieski (1937–2022), französischer Fußballspieler
 Oskar Wisnieski (1819–1891), deutscher Maler sowie Stahl- und Kupferstecher